Сент-Коло́мб-де-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 37 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 126,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Коломб-де-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб-де-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр